Betriebshof steht für

 Bahnbetriebswerk zur regelmäßigen Wartung von Eisenbahntriebfahrzeugen
 Betriebswagenwerk zur regelmäßigen Wartung von Eisenbahnwagen
 Depot (Verkehr), auch Betriebshof, Wagenhalle oder Abstellhalle, Einrichtung zum Abstellen von Eisenbahnen, Straßenbahnen, Oberleitungsbussen oder Omnibussen
 Einrichtung zum Abstellen, Betanken usw. von Fahrzeugen von Dienstleistungsbetrieben